Carpenters — третий студийный альбом американского дуэта The Carpenters, выпущенный в 1971 году на лейбле A&M Records. С альбома были выпущены синглы — «For All We Know», «Rainy Days and Mondays» и «Superstar».

Список композиций 
Основной вокалист Карен Карпентер, кроме указанных ниже.

Участники записи 
 Карен Карпентер — вокал, ударные
 Ричард Карпентер — аранжировка, фортепиано, вокал, Hammond organ
 Hal Blaine — ударные
 Tommy Morgan — гармоника на «Rainy Days and Mondays»
 Joe Osborn — бас
 Jack Daugherty — продюсер
 Norm Kinney — ассистент звукоинженера
 Dick Bogert — звукоинженер
 Ray Gerhardt — звукоинженер
 Guy Webster — фотографии
 другие

Награды и номинации

Grammy Awards 

|-
| style="width:35px; text-align:center;" rowspan="4"|1972 || rowspan="3"| Carpenters || Best Pop Vocal Performance — Duo or Group|| 
|-
| Album of the Year || 
|-
| Best Engineered Non-classical Album || 
|-
| «Superstar» || Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalists ||

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Carpenters
Альбомы A&M Records
Альбомы, записанные на A&M Studios
Альбомы, спродюсированные Джеком Догерти